Путево́й прое́зд:

 Путевой проезд (Москва)
 Путевой проезд (Томск)